George Richmond (schilder), een Britse schilder (1809–1896)
George Richmond (cameraman), een Britse cameraman